Военно-гражданская администрация (ВГА) Херсонской области — оккупационный орган исполнительной власти, созданный Россией на территориях Херсонской и части Николаевской областей, оккупированных российскими войсками в ходе вторжения России на Украину в 2022 году.

Находится под международными санкциями США, Канады, Новой Зеландии.

Формирование 

2 марта российские войска сумели закрепиться в Херсоне, что привело к фактическому контролю над большей частью Херсонской области уже к началу марта.

6 мая полковник ВС РФ Виктор Бедрик, военный комендант Херсонской области, издал приказ, согласно которому жилье уехавших украинцев отдают для проживания российским военным. По информации местных жителей, российские военные ходят с оружием по квартирам и задерживают мужчин.

В марте российские войска захватили средства телевизионного вещания, а в мае — интернет-коммуникации.

К началу апреля на территории Херсонской области российские войска начали заменять украинские флаги на российские.

26 апреля украинский горсовет во главе с Игорем Колыхаевым был захвачен российскими войсками. Глава Херсонской военной обладминистрации Геннадий Лагута сообщил, что после того, как горсовет был вынужден покинуть своё помещение, российские военные провели собрание, на котором Владимир Сальдо был назначен «главой Херсонской обладминистрации».

Деятельность

Аннексия 

29 июня Стремоусов заявил о начале подготовки к референдуму по присоединению Херсонской области к РФ.

При участии ВГА проводится пропагандистская кампания об аннексии области Россией. 30 июля в здании Херсонского государственного университета был проведён форум «Мы вместе с Россией» с участием членов ВГА, на котором обсуждали и возможный будущий референдум. Ранее сообщалось о создании в оккупированной Запорожской области организации «».

21 сентября в преддверии «референдумов» о присоединении к России оккупированных территорий Сальдо заявил о включении Снигиревского и Александровского муниципальных округов Николаевской области в состав Херсонской области.

28 сентября, после объявления результатов «референдума о присоединении к Российской Федерации», Владимир Сальдо обратился к Владимиру Путину с просьбой о «вхождении в состав РФ». 30 сентября состоялось подписание договора о «вступлении в состав России».

Эвакуация 
19 октября оккупационная администрация Херсонской области переехала на левый берег Днепра. Также начата эвакуация на левый берег гражданского населения. Административным центром был заявлен город Геническ.

Покушения и убийства членов администрации 

24 июня 2022 года при взрыве машины в Херсоне погиб директор управления молодёжи и спорта Дмитрий Савлученко. Он был известен своей пророссийской деятельностью до начала войны. Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что Савлученко был убит украинскими партизанами, направленными ВСУ.

Примечания 

Государственное управление
Российская оккупация Украины
Временные правительства
Появились в 2022 году на Украине
2020-е годы в Херсонской области